Condense – abitanti di Conde (Bahia)
Condense – abitanti di Conde (Paraíba)